Знобиловка — название населённых пунктов в России:
 Знобиловка — деревня в Обоянском районе Курской области.
 Знобиловка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Знобиловка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.